Штат Мексики Дуранго является одним из 32 субъектов Мексиканских Соединённых штатов. Он разделён на 39 муниципалитетов.

Источники

См. также 
 Города Дуранго
 Дуранго (штат)

Муниципалитеты Дуранго
Списки:Мексика